Miralcamp kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Miralcamp (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Miralcamp (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar